Hokuden (北電) ist die Kurzform für zwei japanische Energieversorger:

 in der Region Hokuriko, siehe Hokuriku Denryoku.
 in der Region Hokkaidō, siehe Hokkaidō Denryoku.